Погорье — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Погорье — деревня в Кореличском районе Гродненской области.
 Погорье — хутор в Сморгонском районе Гродненской области.

См. также 
 Домброва-Гурнича Погоря